Muurahaissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Ö i Iso Kärppäjärvi, 
3. Muurahaissaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,11, long 26,63),  (1 ha)
4. Muurahaissaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (11 ha)
5. Muurahaissaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,51, long 24,97),  (1 ha)
6. Muurahaissaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand),  (3 ha)
7. Muurahaissaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,06, long 25,76),  (2 ha)
8. Muurahaissaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,23, long 25,95),  (5 ha)
9. Muurahaissaari (ö i Enare träsk, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (5 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar